Teigl ist der Familienname der folgenden Personen:
 Georg Teigl (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Kurt Teigl (* 1961), österreichischer Bobfahrer